Richard Wilson peut désigner :
 Richard Michael Wilson (1945-), un mathématicien américain ;
 Richard Wilson (1713-1782), un peintre paysagiste gallois ;
 Richard Wilson (1915-1991), un producteur et réalisateur américain ;
 Richard Wilson (1920-1987), un écrivain de science-fiction américain ;
 Richard Wilson (1936-), un acteur écossais (Gaius dans la série Merlin) ;
 Richard Wilson (1942-), un homme politique britannique ;
 Richard Wilson (1953-), un joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Richard Wilson (1956-), un footballeur néo-zélandais ;
 Richard Wilson (1984-), un acteur australien.